El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1961 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 24 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Municipal Auditorium de Kansas City, Misuri.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Cincinnati, logrando su primer título, derrotando para ello en la final a los campeones del año anterior, la Universidad Estatal de Ohio.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1961
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA